Homeless for the Holidays (ER), een aflevering van de serie ER
Homeless for the Holidays (2009), een film uit 2009